THO steht als Abkürzung für:
 Þórshöfn, IATA-Code des Flughafens in Island
 thorakale Atmungsbewegung

Tho steht für:
 Cần-Thơ-Brücke, eine Schrägseilbrücke im Mekong-Delta im Süden von Vietnam
 Mỹ Tho, Stadt in Vietnam
 Pak Tho, ein Landkreis (Amphoe) in der Provinz (Changwat) Ratchaburi in Zentral-Thailand
 Phong Tho, Hauptstadt der Provinz Lai Chau in Vietnam
 Ti-Tho, eine Band im Stile der Neuen Deutschen Welle in den frühen 1980er Jahren
 Mérida (Mexiko), früherer Name der mexikanischen Stadt
 Ṭā' im Jawi-Alphabet

Tho ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Jeff Tho (* 1988), australischer Badmintonspieler
 Lê Đức Thọ (1911–1990), vietnamesischer Politiker
 Wa-Tho-Huck (1888–1953), indianischer US-amerikanischer Athlet in verschiedenen Sportarten, siehe Jim Thorpe

THO